Lacoste puede referirse a: 

 Lacoste, empresa francesa fabricante de ropa y complementos.
 René Lacoste (1904-1996), tenista francés y fundador de la empresa anterior.
 Lacoste, comuna situada en Hérault, Francia.
 Lacoste, comuna situada en Vaucluse, Francia.
 LaCoste, localidad situada en Texas, Estados Unidos.